Леонид Линник:
 Линник, Леонид Андреевич (1927—2012) — украинский офтальмолог.
 Линник, Леонид Ильич (род. 1937) — советский генерал-майор авиации, заслуженный военный лётчик СССР. Примечания